Tomczyk:
 Martin Tomczyk
 Michael Tomczyk

Se även 
 Tomczak

Polska efternamn